Гиенах (Дженах) — многозначный термин; восходит к исламской астрономии и происходит от арабского janāħ (), что означает «птичье крыло».
 Гамма Ворона.
 Эпсилон Лебедя.